La morte ha freddo (The Ice House) – romanzo di Minette Walters del 1992
 The Ice House – film per la televisione del 1997 diretto da Tim Fywell